Domenico Nunnari- giornalista, Premio Palmi anno 2010
 Gianni Nunnari – produttore cinematografico hollywoodiano, di Vanessa Hessler
 Salvatore Nunnari – arcivescovo cattolico italiano